Qeqertannguaq Avannarleq bezeichnet:
 Qeqertannguaq Avannarleq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguaq Avannarleq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland